Фар може да се отнася за:
 морски фар (маяк) - кула със силен светлинен източник на върха, издигната на видими отдалече места по крайбрежия за ориентиране на кораби и за отбелязване на опасни места
 фар (лампа) – силна лампа на предната част на превозно средство
 (преносно) – просветител
 фазирана антенна решетка
 ФАР – програма на Европейския съюз

Етимология 
От Фарос (), остров пред древното пристанище на Александрия, известен с Александрийския фар